Ottavio Gonzaga (1543-1583), figlio di Ferrante I Gonzaga, signore di Guastalla
 Ottavio I Gonzaga (1622-1663), principe di Vescovato
 Ottavio II Gonzaga (1667-1709), figlio di Pirro Maria Gonzaga, principe di Vescovato